Wambel bezeichnet Folgendes:
 einen Stadtteil von Dortmund, siehe Wambel
 den diesen Stadtteil unterquerenden Straßentunnel, siehe Tunnel Wambel

Siehe auch:
 Wambeln